Maipo heißen:
 eine Stadt in der Región Metropolitana, Chile, siehe Maipo (Chile)
 ein Fluss in Chile, siehe Río Maipo
 eine Insel im Río Maipo, siehe Isla de Maipo
 Maipo, ein Vulkan zwischen Argentinien und Chile
 Provinz Maipo, Provinz in Chile
 Maipo-Tal, ein Tal
 Puerto de Maipo, Ort in den chilenischen Anden
 Paso de Maipo, Pass in den Anden an der Grenze zwischen Chile und Argentinien
 Maipo (Tanker), Tankschiff der chilenischen Marine (1929)
 Maipo (Landungsschiff), Landungsschiff der chilenischen Marine (1981)
 MS Maipo, argentinischer Kreuzer (gesunken 1951)
 Maipo-Insel, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis

Siehe auch:
 San José de Maipo
 Maipú